Арха́нгельский — русская фамилия (женская форма — Арха́нгельская), а также топоним.
Нередко встречается у евреев (от топонима) и евреев-выкрестов, кантонистов, которым иногда давали фамилии по названию храма, где крестили мальчиков, изъятых из еврейских семей для военной службы в период правления Николая I.

Архангельский

А

Б

В

Г 
 Архангельский, Гавриил Иванович (1890—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Архангельский, Гавриил Николаевич (1885—1938) — диакон, священномученик, расстрелян в лагере.
 Архангельский, Георгий Владимирович (1919—1999) — советский невролог, историк медицины, доктор медицинских наук.
 Архангельский, Георгий Фёдорович (1872—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Д 
 Архангельский, Дмитрий Иванович (1885—1980) — советский художник, член Союза художников СССР.

Е 
 Архангельский, Евгений Григорьевич (1921—1987) — советский футболист.

И 
 
 Иона (Архангельский) (ум. 1627) — митрополит Сарский и Подонский.

Л 
 Архангельский, Леонид Михайлович (1925—1982) — доктор технических наук, профессор.

М

Н

П 
 Архангельский, Павел Васильевич (?—не ранее 1938) — кандидат Московского университета, профессор Ришельевского лицея.

С

Т 
 Архангельский, Тихон Иванович (1875—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Ф 
 Архангельский, Фёдор Сергеевич (1855—1928) — русский и советский врач и общественный деятель.



Топоним 
 Архангельский — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.
 Архангельский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Архангельский — хутор в Верховском районе Орловской области.
 Архангельский — посёлок в Сызранском районе Самарской области.

 Хутор Архангельский — деревня в Угранском районе Смоленской области России.

Примечания